Le Stade de Mzouazia est un stade de football mahorais situé à Mzouazia, village de la commune de Bouéni, dans le sud de l'île.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive Jumeaux.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Stade de football à Mayotte
Stade portant le nom d'un lieu